Rien à branler peut faire référence à :
WTFPL, abréviation de « Do What The Fuck You Want to Public License » (littéralement, « Licence publique Foutez-en ce que vous voulez ») est une licence libre non-copyleft ;
Rien à branler, album studio de Lorenzo.